Il singolare del torneo di tennis Bremar Cup 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Chris Evert 6-2, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bremar Cup 1976